Het tennistoernooi Australian Open werd in 1998 bij de mannen voor de 86e keer gehouden. De als zesde geplaatste Tsjech Petr Korda won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als negende geplaatste Chileen Marcelo Ríos met 6-2, 6-2 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema Australian Open 1998, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 1998